Джо́натан Э́ванс (; род. 3 января 1988, Белфаст), более известный как Джо́нни Э́ванс () — североирландский футболист, защитник и капитан английского клуба «Лестер Сити». Игрок сборной Северной Ирландии.

Клубная карьера 
Эванс начал карьеру в североирландском клубе «Гринайленд». Там же выступали его брат Корри и Крейг Каткарт до своего перехода в «Юнайтед». Скауты «Манчестер Юнайтед» заметили талантливого защитника и предложили ему переход в Академию «Юнайтед». Джонни хорошо зарекомендовал себя в академии, сыграв летом 2006 года в нескольких матчах зарубежного тура команды за резервистов, а также в товарищеских матчах против «Селтика» и «Престон Норт Энд». Первую половину сезона 2006/07 Эванс вместе с молодыми одноклубниками Дарроном Гибсоном, Дэнни Симпсоном и Фрейзером Кэмпбеллом провёл в аренде в бельгийском «Антверпене».

«Сандерленд» 
В декабре 2006 года Эванс перешёл в английский «Сандерленд» на правах аренды до конца сезона 2006/07. В январское трансферное окно 2007 года к Эвансу в «Сандерленде» присоединился Дэнни Симпсон, также на правах аренды. Пара молодых защитников помогла «чёрным котам» занять первое место в Чемпионшипе, причём Эванс выиграл приз «молодой игрок сезона». Главный тренер «Сандерленда» Рой Кин хотел перезаключить арендное соглашение по Эвансу на следующий сезон, который его команде предстояло провести в Премьер-лиге, но в июне 2007 года «Манчестер Юнайтед» заявил, что Эванс остается в клубе.

4 января 2008 года Эванс вновь перешёл в «Сандерленд» на правах аренды и сразу же попал в основной состав команды. В первой же после своего перехода игре Эванс провёл на поле все 90 минут. Это был матч Кубка Англии против «Уигана», в котором «Сандерленд» проиграл со счётом 0:3. Эванс подвергся критике за свою ошибку в обороне, которая привела ко второму голу «Уигана».

«Манчестер Юнайтед» 
Эванс дебютировал за основной состав «Манчестер Юнайтед» 26 сентября 2007 года в матче Кубка Лиги против «Ковентри Сити». Дебютный матч Эванса выдался неудачным: «Юнайтед» проиграл со счётом 0:2. 7 ноября Эванс вышел на замену Жерару Пике в матче Лиги чемпионов УЕФА против киевского «Динамо», а 12 декабря оказался в стартовом составе в игре с итальянской «Ромой».

В сезоне 2008/09 Эванс влился в основной состав «Юнайтед», заменяя при необходимости двух основных центральных защитников клуба, Рио Фердинанда или Неманью Видича. 17 сентября 2008 года Джонни сыграл в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала», завершившегося безголевой ничьей, а четыре дня спустя дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге в матче против «Челси», заменив в центре обороны дисквалифицированного Неманью Видича. Встреча закончилась со счётом 1:1. В декабре 2008 года Эванс выходил на замену в двух матчах на клубном чемпионате мира, включая финальный матч, в котором Видич был удалён в начале второго тайма.

7 мая 2010 года Джонни Эванс подписал новый четырёхлетний контракт с «Юнайтед». Всего провёл за «Манчестер Юнайтед» 198 матчей и забил 7 мячей.

«Вест Бромвич Альбион» 
29 августа 2015 года Эванс перешёл в «Вест Бромвич Альбион». Сумма трансфера составила £6 млн и может вырасти до £8 млн в зависимости от выступлений игрока.

Карьера в сборной 
Эванс впервые был вызван на матч национальной сборной в сентябре 2006 года, дебютировав в матче Северной Ирландии против сборной Испании, который североирландцы выиграли со счётом 3:2. С тех пор Эванс прочно занял место в основе сборной.

Достижения 
 «Манчестер Юнайтед»
 Чемпион английской Премьер-лиги (3): 2008/09, 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2008/09, 2009/10
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 2010, 2011, 2013
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
Итого: 9 трофеев

 «Лестер Сити»
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21

Статистика выступлений

Клубная карьера 
По состоянию на 28 апреля 2018 года.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 70 / забито голов: 2; победы: 23, ничьи: 19, поражения: 28.

Личная жизнь 
Младший брат Джонни, Корри Эванс, также является профессиональным футболистом.

19 декабря 2007 года в BBC News Online появилось сообщение об аресте Джонни Эванса в связи с подозрением в изнасиловании, которое произошло в отеле, где футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили рождественскую вечеринку. Представитель полиции Большого Манчестера заявил по этому поводу: «По подозрению в изнасиловании был арестован 19-летний мужчина, который добровольно сдался полиции. Он находится под стражей для дачи показаний». После этого его выпустили под залог. 8 марта 2008 года в прессе появилось сообщение, что Эвансу не будет предъявлено никакого обвинения.

1 июня 2013 года Эванс женился на Хелен Макконнелл, ведущей MUTV и давней поклоннице «Манчестер Юнайтед». В 2014 году у них родилась дочь, которую назвали Лотти.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Лестер Сити»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Лестер Сити»